Vittorio (fiets), winkel en fietsmerk uit Heerhugowaard
Vittorio Wezel, fictief stripfiguur uit het weekblad Donald Duck

Personen 
Vittorio Adorni
Vittorio Alfieri
Vittorio Algeri
Vittorio Brambilla
Vittorio Craxi
Vittorio De Sica
Vittorio Emanuele II (Victor Emanuel II van Italië)
Vittorio Emanuele Orlando
Vittorio Ghielmi
Vittorio Ghirelli
Vittorio Gleijeses
Vittorio Leonardo
Vittorio Merloni
Vittorio Monti
Vittorio Pozzo
Vittorio Storaro
Vittorio Taviani
Vittorio Villano	
Vittorio Taviani

Zie ook 
Vittorio Veneto (doorverwijspagina)